Руте́ны — латинизм в русском и других европейских языках для обозначения разных европейских народов:

 Рутены () — кельтское племя в античной Галлии, жившее в современной южной Франции в окрестностях современного города Родез. Жителей города в современном французском языке называют Ruthénois. «Королём рутенов» называется в надписи на мраморной плите, сохранившейся в катакомбах «монашеской Горы» при костеле Святого Петра города Ювавум — крепости в провинции Норик (ныне Зальцбург), король Италии Одоакр.
 Рутены () — средневековый экзоэтноним, обозначавший население территорий Древней Руси, Галицко-Волынской Руси, восточнославянское население Великого княжества Литовского, королевства Польского и Русского царства. После разделов Речи Посполитой данный этноним закрепился за православным и греко-католическим населением Австро-Венгерской империи. Название восходит к галльским рутенам, не имеющим, однако, кроме фонетической близости названия, никакого отношения к древнерусской этнической общности. Употреблялось преимущественно в латинском языке, от rutheni были образованы название страны «Рутения» (Ruthenia, Русь) и прилагательное ruthenicus.

См. также 
 Русины
 Руснак